Henrik af Trolle kan syfta på:

* Henrik af Trolle (militär) (1730–1784), svensk sjömilitär
 Henrik af Trolle (författare) (1829–1886), svensk sjömilitär och romanförfattare